Die Hardee’s Pro Classic 2019 war ein Tennisturnier für Damen in Dothan, Alabama. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2019 und fand vom 16. bis 21. April 2019 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Hardee’s Pro Classic 2019 fand am 15. und 16. April 2019 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.
Folgende Spielerinnen haben sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2019
Tennisturnier in Dothan (Alabama)